Breitner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Breitner (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Anton Breitner (1858–1928), österreichischer Schriftsteller, Archäologe und Redakteur
 Burghard Breitner (1884–1956), österreichischer Chirurg
 Erhard Breitner (Pseudonym Karl Leonhard Baggesen; 1884–1943), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Verleger
 Georg Breitner (* 1968), deutscher Archäologe und Denkmalpfleger
 George Hendrik Breitner (1857–1923), niederländischer Künstler
 Hugo Breitner (1873–1946), österreichischer Politiker

 Markus Breitner (1902–1988), Schweizer Schauspieler und Theaterdirektor
 Michael H. Breitner (* 1963), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Paul Breitner (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Peter Breitner (1919–1974), deutscher Politiker (CSU)
 Stephanie Breitner (* 1992), deutsche Fußballspielerin

Breitner ist der Künstlername folgender Personen:

 Overath Breitner da Silva Medina (* 1989), venezolanisch-brasilianischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Benedikt Breitner